

Персоналії 
 Луїз Інасіу Лула да Сілва, всенародно відомий як Лула — 39-й і поточний (2009) президент Бразилії.
 Лула — визначний бразильський футбольний тренер
 Лула — бразильський футболіст

Топонім 
 Лула () — містечко у США, штат Джорджія, округ Голл
 Лула — містечко у США, штат Міссісіпі, округ Коагома
 Лула () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Нуоро.
 Лула () — село у Словаччині, Нітранський край, округ Левіце
 Лула — озеро у США, штат Флорида